Wuling steht für:

 Wuling, Begriff aus der Seemannssprache
 Wuling (Changde), chinesischer Stadtbezirk
 Wuling (Automarke), chinesische Automarke